Giulia Momoli – giocatrice di beach volley e pallavolista italiana
 Ottorino Momoli – politico italiano
 Vinicio Momoli – artista, scultore e pittore italiano

Altro 
 Tat Momoli – Census-designated place statunitense